«Без предупреждения» () — классический европейский художественный фильм 1970-х годов совместного производства Франции, ФРГ и Италии. Режиссёр и сценарист этого фильма — Бруно Гантиллон. Главные роли исполняют Морис Роне, Бруно Кремер, Марио Адорф и Анни Дюпре.

Сюжет 

Французская полиция очень активно разыскивает бывшего майора Капра, человека, который обладает некой важной и секретной информацией о некоторых государственных чиновниках. Доверяют дело проштрафившемуся инспектору полиции Мори, который перед правой рукой Капра, бывшим сержантом Донетти, выдаёт себя также за бывшего военного. Кто же окажется проворнее — бывшие военные или полицейский инспектор?

В ролях 
 Морис Роне — Мори
 Бруно Кремер — Донетти
 Марио Адорф — Капра
 Анни Дюпре — Кора
 Марина Малфатти — Изабэль
 Марио Пизу — Лувэль
 Жак Монод — депутат

Интересные факты 
 Фильм был показан впервые 15 февраля 1973 года во Франции

Другие названия 
  Il Clan del quartiere latino
  Ohne Warnung
  Without Warning
 Мир Without Appeal

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Бруно Гантиллона
Детективные фильмы Франции
Детективные фильмы Италии
Детективные фильмы ФРГ
Фильмы Франции 1973 года